«Дом у дороги» — поэма Александра Твардовского.
 «Дом у дороги» — телефильм-балет Александра Белинского (СССР, 1984).
 «Дом у дороги» — художественный фильм (США, 1989).

 «Дома у дороги» — картина французского художника Поля Сезанна из собрания Государственного Эрмитажа.

Примечания